Bethanie Mattek-Sands e Lucie Šafářová erano le detentrici del titolo, ma la Šafářová non ha potuto partecipare per malattia.

Mattek Sands ha fatto coppia con Andrea Sestini Hlaváčková, ma le due hanno perso ai quarti di finale contro Alla Kudrjavceva e Katarina Srebotnik, che si sono poi aggiudicate il titolo battendo in finale Andreja Klepač e María José Martínez Sánchez con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (primo turno)
  Bethanie Mattek-Sands /  Andrea Sestini Hlaváčková (quarti di finale)

 Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (finale)
 Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (primo turno)

Wildcard 

  Lara Arruabarrena /  Sara Errani (quarti di finale, ritirate)

 Misaki Doi /  Christina McHale (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Volvo Car Open 2018